Monster(s) -monstruo(s) en inglés- puede referirse a:

Ficción 
 La familia Monster (The Munsters, 1964-1966), serie de televisión de comedia inspirada en las antiguas películas de terror y emitida por la CBS.
 Monsters (1988-1991), serie de televisión estadounidense.
 Monsters, Inc. (2001), película animada estadounidense.
 Monster (2003), película estadounidense protagonizada por Charlize Theron.
 Monsters (2010), película británica de ciencia ficción dirigida por Gareth Edwards.
 Monsters University (2013), secuela de Monsters, Inc.
 Monster (2016), episodio de The Flash.
 Monsters (2017), episodio de The Walking Dead.
 Monster, manga y anime de Naoki Urasawa.
 Monster (2021), serie de televisión surcoreana.

Música 
 Monster (1994), álbum de la banda theylor R.E.M.;
 Monster (2008), álbum de la banda alemana Oomph!;
 Monster (2012), álbum de Kiss;
 «Monster» (2011), canción de Paramore;
 «Monster» (2009), canción de Lady Gaga;
 «Monster» (2009), canción de la banda estadounidense Skillet;
 «Monster» (2010), canción de Kanye West;
 «Monster» (2010), canción de Jason Malachi, incluida en el álbum Michael ;
 «Monster» (2013), canción de Imagine Dragons;
 «The Monster» (2013), canción de Eminem con la colaboración de Rihanna;
 «Monster», (2016), canción de EXO.
 «Monster» (2017), canción de Starset;
 «Monsters» (2019), canción de Shinedown;
 «Monster» (2006), canción de Meg & Dia;
 Monster (2020), EP de Red Velvet - Irene & Seulgi.

Miscelánea 
 Monster.es, portal de empleo internacional.
 Monster Energy, bebida energética.
 Ducati Monster, una familia de motocicletas de la marca Ducati.
 Monster (Países Bajos), una localidad de provincia de Holanda Meridional, Países Bajos.